Мансо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мансо, Армандо (род. 1958) — мексиканский футболист, защитник известный по выступлениям за «Америку» и сборной Мексики.
 Мансо, Дамиан Алехандро (род. 1979) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Чакарита Хуниорс».
 Мансо, Фернандо (род. 1961) — испанский фотограф.
 Мансо де Веласко, Хосе Антонио (1688—1767) — испанский военный и политический деятель.

Другое 
 Мансо — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.

См. также 
 Манс
 Манса
 Манси (значения)